Rose o’ the River steht für:

 Rose o’ the River (1912), Film von Warwick Buckland
 Rose o’ the River (Film, 1919), amerikanischer Stummfilm von Robert Thornby